Boys Town :

 Boys Town (Des hommes sont nés), film américain réalisé par Norman Taurog, sorti en 1938.
 Boys Town, localité du Nebraska

 Boys Town Gang, groupe musical nord américain du début des années 1980
 Boys' Town Football Club, club jamaïcain de football basé à Kingston.
 , organisation américaine